Дмитро Святославович Влох (англ. Dmytro Vlokh, нар. 15.11.1983р., Львів) — український танцюрист, здобувший рекордну кількість перемог в Національному Чемпіонаті (43), багатократний абсолютний переможець світових та європейських турнірів зі спортивних бальних танців з стандартної та латиноамериканської програм та 10 танців,  Заслужений майстер спорту України, головний тренер "КСТ "Супаданс" м. Київ, викладач  Національного університету фізичного виховання і спорту України, представляє Україну в категорії «Професіонал», суддя міжнародної категорії.

Спортивна кар’єра

Перші Перемоги 
Дмитро  розпочинає професійну кар'єру у м.Львів в 9 років і через три роки виграє чемпіонат України в європейській програмі в категорії юніори з Ганною Сусловець, а вже в 15 років в парі з Ольгою Урюмовою стає чемпіоном світу зі спортивних танців у віковій категорії "Юніори-2" за стандартною програмою.

Абсолютний чемпіон  

З 1996 по 2009 роки, талановита та успішна пара Дмитра Влоха та Ольги Урюмової, будучи абсолютними чемпіонами України, здобула надзвичайну кількість перемог серед яких Чемпіонат світу в категорії "Молодь" в програмі десять танців, Чемпіонат Східної Європи серед дорослих з латиноамериканської програми, Бронзові медалі Кубка світу в програмі десяти танців у категорії "Дорослі", Кубок Європи 2003 року серед дорослих, Перше місце Чемпіонату Європи з 10 спортивних танців, Бронзова нагорода на Блекпульскому танцювальному фестивалі в травні 2007 року, що для України в рамках Блекпула, незважаючи на регулярні виступи пар, стала першою медаллю за 15 років, Перше місце "IDU Чемпіонат світу 2008" по стандарту та багато інших.

Надалі, Дмитро представляв Україну в парі з Катериною Вагановою, зайнявши перше місце в рамках турніру на чемпіонаті світу за версією IDSA, третє місце Кубку світу за версією WDC, та ставши чемпіонами світу в Китаї "World Open Champioship" 2009 IDSA.

Нове партнерство з Вікторією Харченко, окрім інших приносить перемогу в Чемпіонаті Світу 2011 IDSA World Cup Latin  з 66 пар, виграш в  IDSA European Championship в Ashdod (Ізраїль, 2012), 2 місце на Відкритому Чемпіонаті Італії під егідою WDC.

Паралельно, в цей же період, здобувають успіхи і учні Дмитра - Ян Степаненко та Поліна Рябовіл, на  Junior Blackpool Festival в Англії в 2011, виграючи бронзу у двох програмах у своїй віковій категорії Юніори 1. В 2012 р. підопічні Дмитра Влоха, Степаненко і Рябовіл, виграють на Blackpool Festival вже Золото в стандартній та латиноамериканській програмі.

Професіонал 

Наступний період професійної кар’єри харизматичного Дмитра Влоха проходить в парі з Тетяною Боровик. Дебют цієї пари відбувся одночасно з дебютом в категорії Професіонали,  в рамках WDC Professional World Series Latin, де вже в свій перший виступ пара займає друге місце, поступившись лише Мауріціо Весково і Андре Вайділайте,  в січні 2013 року. Яскравими стали і перемога та золота медаль на  IDSA WORLD CHAMPIONSHIP 2013, 4-те місце на XXIX Feinda - Italian Open Championship 2013 WDC World Series.

Творчий тандем Влох – Крисанова відзначається не лише золотом на Zeus Open 2016 Greece, сріблом на Paris Joss Dance Grand Prix Professional Open WDC Latin, бронзами на Italian Open Championship Italy – Rimini та The All England Latin American Championships Professional Open WDC Latin, та іншими нагородами, півфіналом на UK Open Championship 2015 (Professional Latin), а також і виступами в рамках постановочних шоу-номерів (четверте місце на Ralf Lepehne Trophy Germany – Bonn World Championship Pro Latin Show Dance, 2016).

Дмитро представляв Україну в категорії Професіонали в парі з Віолеттою Китаєвою, дебютувавши як пара з 2-го місця в Autumn Dance Classic 2017 USA - San Francisco (CA) Rising Star Professional Latin та здобув бронзу на WDC Open World Championship Germany – Bonn Professional Latin 2019.

Дмитро Влох разом з Максимом Леоновим є організаторами Всеукраїнських Благодійних Змагань «Кубок Незламності Києва».

Співпраця 
Вражаючий і перелік всесвітньо відомих викладачів Дмитра, досвід яких він переймав, для постійного вдосконалення своєї майстерності, серед них Paul Kilick, Donnie Burns, Joanna Leunis, Slavik Kryklyvyj, Karina Smirnoff, Lech Romankevych, Marcus and Karen Hilton,  Lindsey Hiller, Colin James, Espen Salberg, Ralf Lephen, Lorna Lee, Mick Stilianos, Bianka Shraiber, Juka and Sirpa Hapalainen, Graham Oswick, Jerry Abrate, Maxim Kozhevnikov, Hans Galke, Brian Watson, Alan and Hazel Fletcher, Richard Porter, Allan Tornsberg, Alison Fulhem, Lynn Harman, Barbara Maccoll, Rud Vermej, Carmen, Sergey Rupin та ін.

Відношення до танцю як до життя, глибока повага до пари, сприйняття конкурентів як мотивації та помилок як шляху до розвитку, сила знаходити нову мотивацію, натхнення, щастя в щоденній кропіткій професійній праці - все це стало запорукою видатних досягнень Дмитра Влоха і прикладом для всіх бажаючих почати зайняття бальними танцями, як дітей так і дорослих, яскраво ілюструючи його слова: «Головне мати бажання. А при бажанні можна знайти і терпіння і можливості».

Джерела 

Майстри спорту України
Майстри спорту України міжнародного класу
Українські танцюристи